ORP „Mors” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Mors” – trałowiec typu YMS z lat 40. XX wieku, ex-amerykański USS YMS-282 i brytyjski HMS BYMS-2282
 ORP „Mors” – trałowiec bazowy projektu 254M z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy polskich okrętów